Swain steht für:

 (4046) Swain, Asteroid des Hauptgürtels

Swain ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Swain (* 1986), britischer Wasserspringer
 Bennie Swain (1933–2008), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Beryl Swain (1936–2007), britische Motorradrennfahrerin
 Chelse Swain (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Darcy Swain (* 1997), australischer Rugby-Union-Spieler
 David Lowry Swain (1801–1868), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von North Carolina
 Dominique Swain (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Dwight V. Swain (1915–1992), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edmund Gill Swain (1861–1938), britischer Schriftsteller
 George Fillmore Swain (1857–1931), US-amerikanischer Bauingenieur
 Hal Swain (1894–1966), britischer Jazzmusiker

 Lorna Swain (1891–1936), britische Mathematikerin und Universitätsdozentin
 Mack Swain (1876–1935), US-amerikanischer Schauspieler
 Marshall Swain (* 1940), US-amerikanischer Philosoph (Erkenntnistheoretiker)
 Michael Swain, britisch-guayanischer Gewichtheber
 Mike Swain (* 1960), US-amerikanischer Judoka
 Paul Joseph Swain (1943–2022), US-amerikanischer Geistlicher und Bischof von Sioux Falls
 René Swain, Geburtsname von Germ (Rapper) (* 1969), deutscher Rapper
 Ryan Jamaal Swain (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler und Tänzer
 Stacey Lynn Swain (* 1958), US-amerikanische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin, siehe Stacey Q

Swain ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Swain (Arkansas)
 Swain (New Jersey)
 Swain (New York)
 Swain Acres (Delaware)
 Swain County, Verwaltungseinheit in North Carolina

Sonstiges:
 Swain-Inseln, Inselgruppe der Windmill-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Swayne